Höglinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Höglinger (* 1967), österreichische Sozialforscherin und Managerin
 Günter Höglinger (* 1971), deutscher Neurologe
 Tobias Höglinger (* 1973), österreichischer Landespolitiker (SPÖ)